Гросгмайн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 315.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зебастиан Шёнбухнер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 3 места.
 местный список: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург